Hausen () beziehungsweise die Siedlungsnamenendung -hausen ist ein deutscher Ortsname. Er bezieht sich auf Haus, also eine feste Wohnstätte.

Namenkunde 
Orte mit der Namensendung -hausen (zu -haus) sind typisch für Siedlungsgründungen im Zuge der fränkischen Landnahme, die im späten 5. bis 7. Jahrhundert stattfand, und den anschließenden Erweiterungen des Frankenreiches auf Bayern, und später Österreich und Sachsen bis zum 9. Jahrhundert, finden sich aber auch in wesentlich späteren Sprachschichten.

Die ursprünglich wohl als Einzelgehöft oder Weiler gegründeten Siedlungen erwuchsen später oft zum Kern einer Stadt, und daher wurden – teils wohl auch sekundär – zahlreiche Bestimmungswörter zu den heutigen hausen-Namen verknüpft.

Varianten 
 Hausen
 Hus(e/n), diese machen dann teilweise die neuhochdeutsche Diphthongierung «u» →«au» nicht mit, und sind in Alemannischen und Niederdeutschen verbreitet

Häufig ist auch die Verbindung mit den älteren -ing-Namen zu -inghausen (z. B. Recklinghausen)

Wortformen des Oberdeutschen wie -häus(e)l(n) (etwa in Neuhäus(e)l) sind aber meist eine sekundäre Bildung, und weniger hohen Alters. Sie stehen auch primär zu „Häuser“ im heutigen Sinne, nicht im fränkisch-bajuwarischen Siedlungskontext.

Auch einzelne „Flecken“ werden manchmal so bezeichnet, wo z. B. nur drei Häuser stehen, wie etwa Dreihausen.

Verbreitung 
Hausen ist der häufigste Ortsname in Deutschland, 12 Gemeinden und viele Stadtteile und Orte heißen so. Auch -hausen ist eine typische Endung von Siedlungsnamen im deutschsprachigen Raum sowie von fiktiven Örtlichkeiten wie Entenhausen.

Orte namens Hausen

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Hausen am Bussen, Gemeinde im Alb-Donau-Kreis
 Hausen am Tann, Gemeinde im Zollernalbkreis
 Hausen ob Verena, Gemeinde im Landkreis Tuttlingen
 Hausen im Wiesental, Gemeinde im Landkreis Lörrach
 Hausen an der Aach, Ortsteil der Stadt Singen (Hohentwiel) im Landkreis Konstanz
 Hausen ob Allmendingen, Ortsteil der Gemeinde Allmendingen (Württemberg) im Alb-Donau-Kreis
 Hausen (Attenweiler), Ortsteil der Gemeinde Attenweiler im Landkreis Biberach
 Hausen am Andelsbach, Ortsteil der Gemeinde Krauchenwies im Landkreis Sigmaringen
 Hausen am Bach, Ortsteil der Gemeinde Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall
 Hausen an der Fils, Ortsteil der Gemeinde Bad Überkingen im Landkreis Göppingen
 Hausen im Killertal, Ortsteil der Gemeinde Burladingen im Zollernalbkreis
 Hausen an der Lauchert, Ortsteil der Gemeinde Trochtelfingen im Landkreis Reutlingen
 Hausen ob Lontal, Ortsteil der Stadt Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim
 Hausen an der Möhlin, Ortsteil der Stadt Bad Krozingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Hausen (Murrhardt), Ortsteil der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis
 Hausen (Obersontheim), Weiler im Ortsteil Untersontheim der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall
 Hausen (Oberstadion), Ortsteil der Gemeinde Oberstadion im Alb-Donau-Kreis
 Hausen an der Rot, Ortsteil der Gemeinde Oberrot im Landkreis Schwäbisch Hall
 Hausen ob Rottweil, Ortsteil der Stadt Rottweil im Landkreis Rottweil
 Hausen (Stuttgart), Ortsteil von Stuttgart im Stadtbezirk Weilimdorf
 Hausen im Tal, Ortsteil der Gemeinde Beuron im Landkreis Sigmaringen
 Hausen ob Urspring, Ortsteil der Stadt Schelklingen im Alb-Donau-Kreis
 Hausen vor Wald, Ortsteil der Gemeinde Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis
 Hausen an der Würm, Ortsteil der Stadt Weil der Stadt im Landkreis Böblingen
 Hausen an der Zaber, Ortsteil der Stadt Brackenheim im Landkreis Heilbronn
 Kirchen-Hausen, Ortsteil der Stadt Geisingen im Landkreis Tuttlingen

Bayern 
 Hausen (bei Aschaffenburg), Gemeinde im Landkreis Miltenberg
 Hausen (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Kelheim
 Hausen (bei Forchheim), Gemeinde im Landkreis Forchheim
 Hausen (Rhön), Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld
 Hausen bei Würzburg, Gemeinde im Landkreis Würzburg
 Hausen (Aindling), Ortsteil der Gemeinde Aindling, Landkreis Aichach-Friedberg
 Hausen (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen
 Hausen (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels
 Hausen (Buchloe), Ortsteil der Gemeinde Buchloe, Landkreis Ostallgäu
 Hausen (Diedorf), Ortsteil der Gemeinde Diedorf, Landkreis Augsburg
 Hausen (Dillingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau
 Hausen (Ellzee), Ortsteil der Gemeinde Ellzee, Landkreis Günzburg
 Hausen (Fremdingen), Ortsteil der Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries
 Hausen (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Hausen (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg
 Hausen bei Geltendorf, Ortsteil der Gemeinde Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech
 Hausen (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth
 Hausen hinter der Sonne, Wüstung bei Mömlingen, Landkreis Miltenberg
 Hausen (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein
 Hausen (Kirchheim bei München), Ortsteil der Gemeinde Kirchheim bei München, Landkreis München
 Hausen (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Hausen (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu
 Hausen (Mauerstetten), Ortsteil der Gemeinde Mauerstetten, Landkreis Ostallgäu
 Hausen (Neu-Ulm), Ortsteil der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm
 Hausen (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein
 Hausen (Peiting), Ortsteil der Gemeinde Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau
 Hausen (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Hausen (Rain), Ortsteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries
 Hausen (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Hausen (Salgen), Ortsteil der Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu
 Hausen (Schonungen), Ortsteil der Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt
 Hausen bei Hofhegnenberg, Ortsteil der Gemeinde Steindorf, Landkreis Aichach-Friedberg
 Hausen (Steinfeld), Ortsteil der Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart
 Hausen (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Hausen (Villenbach), Ortsteil der Gemeinde Villenbach, Landkreis Dillingen an der Donau
 Hausen (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau

Hessen 
 Frankfurt-Hausen, Stadtteil der Stadt Frankfurt am Main
 Hausen-Arnsbach, Ortsteil der Stadt Neu-Anspach im Hochtaunuskreis
 Hausen (Bad Soden-Salmünster), Ortsteil der Gemeinde Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis
 Hausen (Hessisch Lichtenau), Ortsteil der Stadt Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis
 Hausen (Knüllwald), Ortsteil der Gemeinde Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis
 Hausen (Lich), Wüstung in der Gemeinde Lich
 Hausen (Oberaula), Ortsteil der Gemeinde Oberaula im Schwalm-Eder-Kreis
 Hausen (Obertshausen), Ortsteil der Stadt Obertshausen im Kreis Offenbach
 Hausen-Oes, Ortsteil der Stadt Butzbach im Wetteraukreis
 Hausen (Pohlheim), Stadtteil der Stadt Pohlheim im Landkreis Gießen
 Hausen (Westerwald), Ortsteil der Gemeinde Waldbrunn (Westerwald) im Landkreis Limburg-Weilburg
 Hausen (Wichdorf), Wüstung bei Niedenstein-Wichdorf
 Hausen über Aar, Ortsteil der Gemeinde Aarbergen im Rheingau-Taunus-Kreis
 Hausen vor der Höhe, Ortsteil der Stadt Schlangenbad im Rheingau-Taunus-Kreis
 Hausen (Wüstung, Frankfurt am Main), Siedlung in der Gemarkung Frankfurt-Schwanheim

Nordrhein-Westfalen 
 Hausen (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis
 Hausen (Heimbach), Ortsteil der Stadt Heimbach im Kreis Düren
 Hausen (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis
 Hausen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis
 Hausen (Viersen), Ortsteil der Kreisstadt Viersen
 Weiler-Hausen, Ortsteil der Gemeinde Aldenhoven im Kreis Düren
 Hausen (Windeck), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis

Rheinland-Pfalz 
 Hausen (Hunsrück), Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld
 Hausen (Wied), Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied
 Hausen (Mayen), Ortsteil der Stadt Mayen im Landkreis Mayen-Koblenz
 Hausen (Bad Dürkheim), Ortsteil der Kreisstadt Bad Dürkheim
 Hausen (Balduinstein), Ortsteil des Ortes Balduinstein im Rhein-Lahn-Kreis

Thüringen 
 Hausen (Niederorschel), Ortsteil der Gemeinde Niederorschel, Landkreis Eichsfeld
 Hausen (Arnstadt), Ortsteil der Gemeinde Arnstadt, Ilm-Kreis
 Hausen (Nessetal), Ortsteil der Gemeinde Nessetal, Landkreis Gotha
 Hausen (Wüstung, Poxdorf), Wüstung bei Poxdorf, Saale-Holzland-Kreis

Frankreich 
 Hausen, deutscher Name der Gemeinde Houssen im Département Haut-Rhin

Schweiz 
 Hausen am Albis, Gemeinde im Kanton Zürich (bis 1911: Hausen ZH)
 Hausen AG, Gemeinde im Kanton Aargau (bis 2003: Hausen bei Brugg)
 Hausen, kleines Dorf bei Ossingen, Kanton Zürich

Siehe auch 

 Husen (Ortsname)
 Schloss Hausen (Begriffsklärung)

Siedlungsname
Völkerwanderung
Fränkische Landnahme